Il doppio maschile del torneo di tennis Queensland Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Hana Mandlíková e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Betsy Nagelsen e Liz Smylie 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (campionesse)
 Betsy Nagelsen /  Liz Smylie (finale)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (semifinali)

 Anne Hobbs /  Eva Pfaff (semifinali)
 Alycia Moulton /  Molly Van Nostrand (secondo turno)
 Sandy Collins /  Sharon Walsh-Pete (primo turno)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1987